, un terme désignant le Flash mob ;
 le  est une réaction biologique pendant laquelle un animal en danger imminent simule sa propre mort ;
 , un manga de Lim Dall-young et Kim Kwang-hyun ;
 , une série télévisée britannique de .
 , un film de Simon Curtis sorti en 2007.